Вілле́р-сюр-Куде́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на північний схід від Парижа, 60 км на південний схід від Ам'єна, 55 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 521 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1460,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Віллер-сюр-Куден на сайті французького Національного інституту географії
 Віллер-сюр-Куден на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллер-сюр-Куден на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віллер-сюр-Куден на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віллер-сюр-Куден на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза